L'édition 2010 des championnats d'Europe de badminton par équipes se tient à Varsovie en Pologne du 16 au .

Médaillés

Compétition masculine

Phase de groupe

Phase à élimination directe

Tableau

Finale

Compétition féminine

Phase de groupe

Phase à élimination directe

Tableau

Finale

Références 

2010
Badminton par équipes
Badminton par équipes 2010
Europe par équipes 2010
Europe par équipes
Sport en Pologne en 2010
Sport en février 2010